Жеро́м () — французский вариант имени Иероним.

Известные носители 
 Жером Бонапарт (1784—1860) — король Вестфалии, младший брат Наполеона I Бонапарта.

Фамилия 
 Жером, Жан-Леон (1824—1904) — известный французский художник.
 Жером, Жан-Робен (род. 1983) — гаитянский футболист.
 Жером, Мешак (род. 1990) — гаитянский футболист.

Французские имена